

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Joliet – città della Contea di Will, Illinois
Joliet – città della Contea di Carbon, Montana

Informatica 
Joliet – file system